Das Dameneinzel der Australian Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Sydney. 

Vorjahressiegerin war Emily Westacott. Im Endspiel, das am 29. Januar 1940 stattfand, setzte sich Nancye Wynne gegen Thelma Coyne mit 5:7, 6:4 und 6:0 durch. Für Wynne war es nach 1937 der zweite Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1940